Акіи́к () — село у складі Каратальського району Жетисуської області Казахстану. Входить до складу Канбактинського сільського округу.

У радянські часи село називалось Аккіїк.

Населення — 150 осіб (2009; 142 в 1999).

Уродженцем села є Маулен Мамиров (1970) — казахський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон Азії, бронзовий призер та чемпіон Азійських ігор, бронзовий призер Олімпійських ігор.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Каратальського району
Села Жетисуської області